111th Street (straat) - straat in New York
111th Street (Flushing Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
111th Street (Jamaica Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
111th Street (Fulton Street Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat